Il doppio  dello  Stockholm Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Jonas Björkman e Kevin Ullyett erano i campioni uscenti, ma Björkman si è ritirato nel Novembre 2008.Ullyett ha giocato con Bruno Soares, ed hanno battuto in finale Simon Aspelin e Paul Hanley, con il punteggio di 6-4, 7-6(4).

Teste di serie

 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (campioni)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (finale)

  Jordan Kerr /  Travis Parrott (quarti)
  Jeff Coetzee /  Stephen Huss (semifinali)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2009
ATP World Tour 2009